1974/75 was het 77ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Derby County werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1974/75